

Geografia

Austria 
 Emmersdorf – antico nome di Nötsch im Gailtal, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Emmersdorf – frazione di Neulengbach, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Carinzia)
 Emmersdorf – frazione di Rosegg, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Emmersdorf an der Donau – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)

Germania 
 Emmersdorf – ex comune ora frazione di Johanniskirchen, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)